Râul Cireș se poate referi la:

 Râul Cireș, Almaș
 Râul Cireș, Coțatcu

Vezi și 
 Râul Cireșu (dezambiguizare)
 Râul Valea Cireșului (dezambiguizare)

 Cireș, pom fructifer care face parte din genul taxonomic Prunus familia Rosaceae

Toponime românești